Гендрик Леруа, другой вариант имени — Генрих Регий (; 29 июля 1598 год — 19 февраля 1679 год) — голландский физиолог, преподаватель и философ.

Биография 
Родился в 1598 году. Являлся преподавателем, философом и физиологом. В молодом возрасте был назначен профессором Утрехтского университета, где он проработал до глубокой старости. Основал Школу материалистических исследований Рене Декарта.

Скончался в 1679 году в 80-летнем возрасте.

Память 
Карл Маркс и Фридрик Энгельс высоко ценили взгляды Гендрика Леруа.

Работы 
 Henrici Regii Medicinae Doctoris & Professoris Spongia Qua eluuntur sordes Animadversionum Quas Jacobus Primerosus Doctor Medicus Adversus Theses pro Circulatione Sanguinis in Academia Ultrajectina Disputatas nuper editit. Luguduni Batavorum, Ex officina Wilhelmi Christiani, Sumptibus Joannis Maire, 1640
 Physiologica, sive cognitio sanitatis, tribus disputationibus in Academia Trajectina publice proposita. Traj. 1641
 Responsio seu notae in appendicem ad corllaria theologico-philosophica. Traj. 1642
 Henrici Regii Ultrajectini Fundamenta Physices. Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, cum fig.
 Fundamenta Medica. Ultrajecti, apud Theodorum Ackersdijcum, 1647
 Brevis Explicatio Mentis Humanae, sive Animae rationalis, ubi explicatur quid sit,& quid esse possit.
 De Affectibus Animi Dissertatio. Trajecti ad Rhenum, Typis Theodorie ab Ackersdijck, & Gisberti a Zijll, 1650
 Hortus Academicus Ultrajectinus. Trajecti, 1650
 Philosophia Naturalis, Ed. 2a, Amstelodami, apud Ludovicium Elzevirium, 1654
 Brevis Explicatio Mentis Humanae, sive animae rationalis; antea publico examini proposita, et deinde opera Henr. Regii nonnihil dilucidata, et a notis cartesii vindicata; (Ed. postrema auctior et emendatior, ad calumviarum rejectionem, nunc evulgata). Trajecti ad Rhenum, Typis Theodorie ab Ackersdijck & Gisberti a Zijll, 1657
 Praxis Medica, Medicationem Exemplis Demonstrata. Edditio secunda, priore multo locupletior & emendatior. Trajecti ad Rhenum, 1657 Ed. 2a
 Henrici Regii Ultrajectini Medicinae Libri IV. Editio secunda, Priore locupletior & emendatior. Trajecti ad Rhenum, Typis Theodori ab Ackersdijck, & Gisberti à Zijll, (2. Druck der „Fundamenta Physices“, 1646, 3. Druck 1668)
 Henrici Regii Ultrajectini Conciliato Locorum S. Sccripturae Cum Diurna & Annua Telluris Circumrotatione. Trajecti ad Rhenum, Typis Theodorie ab Ackersdijck, & Gisberti à Zijll, 1658
 Epistola Henrici Regii Ad V.Cl. Clerselierum, JCtum Parisienensem. Trajecti ad Rhenum, Typis Theodorie ab Ackersdijck, & Gisberti à Zijll, 1661
 Philosophia Naturalis In Qua Tota Rerum Universitas, Per Clara Et Facilia Principia, Explanatur.Editio 3a, cum eff. et cart. Amselodami, apud Ludovicium et Dan. Elzevirium, 1661 (Mit Porträt des Autors von Bloemaert)
 H. Regii Medicina et Praxis Medica, Medicationem Exemplis Demonstrata. Editio 3a., prioribus locupletior emendatior, Frankfurti ad Rhenum, 1668
 Philosophie Naturelle de Henri le Roy. Traduite de Latin en francois, Utrecht, chez Rodolphe van Zijll, 1687

Примечания

Литература 
 Чикин С. Я. Врачи-философы.— М.: Медицина, 1990.— 384 с.

Ссылки 
 Очерк о жизни и деятельности Гендрика Леруа.

Выпускники университета Монпелье
Выпускники Падуанского университета
Учёные по алфавиту
Физиологи Нидерландов
Философы Нидерландов
Преподаватели